Надперокси́д руби́дия (диоксид рубидия, супероксид рубидия; RbO2) — неорганическое вещество жёлтого цвета, которое образуется в результате сгорания расплавленного рубидия на воздухе.
Гигроскопичен, поглощает из воздуха водяные пары и углекислый газ. Реагирует с водой и этанолом.

Получение 
 Простой способ получения состоит в сгорании рубидия на воздухе:
 

 К экзотическим можно отнести способ окисления кислородом раствора рубидия в жидком аммиаке при ≈ −50 °C:
 
при этом состав зависит от количества кислорода.

 Пропусканием кислорода через расплав гидроксида рубидия:

Физические свойства 

Оранжево-жёлтые кристаллы,
тетрагональной сингонии, параметры ячейки a = 0,600 нм, c = 0,703 нм.
При 150°С надпероксид рубидия переходит в кубическую фазу.

Температура плавления 540 °C под избыточным давлением кислорода.

Химические свойства 

 Надпероксид рубидия неустойчив и при нагревании в вакууме отщепляет кислород:
 

 Вода разлагает надпероксид рубидия с выделением кислорода:
 

 Разбавленные кислоты разлагают надпероксид рубидия на пероксид водорода и кислород:
 

 С концентрированной серной кислотой выделяется озон:
 

 Надпероксид рубидия является сильным окислителем:
 
 
 

 Рубидий взаимодействует с углекислым газом:

Литература 
 
 
 
 

Неорганические вещества
Оксиды рубидия
Руб